Lasse Deimel (ur. 1 października 2006) – niemiecki skoczek narciarski. Brązowy medalista zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w konkursach drużynowych (2023).

We wrześniu 2022 w Oberstdorfie zadebiutował w Alpen Cupie, plasując się w siódmej i piątej dziesiątce. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miesiącu w Libercu, gdzie zajął 27. lokatę. W styczniu 2023 w Planicy wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – w konkursie indywidualnym był 18., a w rywalizacji drużynowej mężczyzn oraz mikście zdobył brązowe medale.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty L. Deimela na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

FIS Cup

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 2006